Доњи Чевљановићи су насељено мјесто у Босни и Херцеговини, у општини Илијаш, које административно припада Федерацији Босне и Херцеговине. Према попису становништва из 2013. у насељу је живио 91 становник.

Географија

Историја

Становништво

Напомене

Извори 

Општина Илијаш
Насељена мјеста у Федерацији Босне и Херцеговине
Бивша српска насеља
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини